E485 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 E485 - Het voormalig toegewezen nummer van de voedingsstof Gelatine